Кабарега может означать:
 Кабарега Чва II (1853—1923) — правитель государства Уньоро.
 Кабарега — водопад в Уганде.
 Кабарега — национальный парк в Уганде.